Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 2001 spelades under perioden 21 augusti 1999-28 november 2000.

Class A

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Playoff

Class B

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Kvalspel

Referenser

Allmänna källor
 Uefa.com
 Rsssf.com

1999 i Europa
2000 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 1999
Fotbollsåret 2000